482 км, 482-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 482 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Московская железная дорога (Брянская	область). Код 204713.
 482 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая	область). Код 597710.